.

«Кроналла-Сазерленд Шаркс» ( — «акулы Кроналлы-Сазерленда») — австралийская профессиональная команда по регбилиг (регби-13), выступающая в Национальной регбийной лиге. Клуб базируется на территории Сазерленд-Шир к югу от Сиднея и проводит домашние матчи на арене «Индевор Филд» (альтернативное название — «Шарк Парк», вместимость — 22 500).

Команда была создана в 1963 году под названием «Кроналла-Керингба», а с 1967 года коллектив играл в чемпионате Нового Южного Уэльса, предшественнике НРЛ. Выступая в турнире уже более сорока лет и трижды выходя в финал, «акулы» ни разу не становились чемпионами. Тем не менее, в 1988 и 1999 годах клуб выигрывал регулярную стадию чемпионата. Нынешним главными тренером «акул» является Шейн Фленаган, капитанской повязкой обладает Пол Галлен.

Бренд 
Первый сезон на высшем уровне команда провела в иссиня-зелёных регбийках с белой V-образной стрелкой, дизайн был позаимствован у Сёрферского клуба Кроналлы. До этого игроки выступали в коричнево-золотых регбийках. Через некоторое время иссиня-зелёный, дополняемый чёрным и белым цветами, был изменён на голубой с применением серых элементов.

Прозвище «акулы» клуб приобрёл не сразу. В течение первых сезонов на эмблеме команды изображался корабль «Индевор» Джеймса Кука. Утверждается, что глава команды предлагал в качестве официального прозвища вариант «львы», в то время как капитан Кен Кирни рекомендовал остановиться на «акулах».

С конца семидесятых до окончания века «Шаркс» использовали чёрную круглую эмблему с синей акулой в центре. В 1997 году, после скандала о телеправах в лиге был принят логотип с синей звездой и белой акулой. В 1999—2002 годах команда для краткости именовалась просто «Шаркс», затем было возвращено традиционное название, используемое и сейчас.

Игроки

Текущий состав 
Обновление: 27 октября 2011 года.

Главный тренер: Шейн Фленаган.

Капитаны клуба

Обладатели наград 
 Медаль Дэлли М:
 Стив Роджерс (1981)
 Гевин Миллер (1988, 1989)
 Престон Кэмпбелл (2001)
 Медаль Ротманса
 Терри Хьюз (1968)
 Кен Мэддисон (1973)
 Стив Роджерс (1975)
 Барри Расселл (1988)
 Гевин Миллер (1989)
 Пол Грин (1995)
 Игрок года
 Дэвид Пичи (1997, 1999, 2001)
 Дэнни Натли (2005)
 Грег Бёрд (2006)
 Пол Галлен (2007—2010)

Тренеры 
 Кен Кирни (1967—1969)
 Томми Бишоп (1970—1973, 1980)
 Ноэль Торнтон (1974)
 Джонни Рейпер (1975—1976)
 Тед Глоссоп (1977)
 Норм Провен (1978—1979)
 Грег Пирс (1981—1982)
 Терри Фернли (1983—1984)
 Джек Гибсон (1985—1987)
 Аллан Фицгиббон (1988—1991)
 Артур Битсон (1992—1993)
 Джон Ленг (1994—2001)
 Крис Андерсон (2002—2003)
 Стюарт Рейпер (2004—2006)
 Рики Стюарт (2007—2010)
 Шейн Фленаган (2010—)

Статистика и рекорды

За карьеру
Игры
 Эндрю Эттингсхаусен: 328
 Дэвид Пичи: 232
 Митч Хили: 223
 Дейн Соренсен: 216
 Дэнни Ли: 212

Очки
 Стив Роджерс: 1255
 Мэт Роджерс: 1112
 Люк Ковелл: 948
 Эндрю Эттингсхаусен: 662
 Барри Эндрюс: 657

Попытки
 Эндрю Эттингсхаусен: 165
 Дэвид Пичи: 110
 Стив Роджерс: 82
 Барри Эндрюс: 75
 Рэй Коркорен: 63

За сезон 
Очки
 Бретт Кимморли (2002): 251
 Мэт Роджерс (2000): 212
 Люк Ковелл (2008): 206
 Джордж Тейлфорт (1970): 202
 Мэт Роджерс (1997): 196

Попытки
 Дэвид Пичи (1999): 19
 Эндрю Эттингсхаусен (1994): 18
 Бретт Хоуленд (1999): 18
 Престон Кэмпбелл (2001): 17
 Эндрю Эттингсхаусен (1988): 17
 Крис Гарднер (1983): 17
 Дэвид Пичи (2002): 17

За матч 
Очки
 Бретт Кимморли (2002): 28, «Ньюкасл»
 Стив Роджерс (1977): 26, «Уэстс Тайгерс»
 Мэт Роджерс (2000:) 26, «Ньюкасл»
 Тодд Кэрни (2012): 25, «Уорриорз»
 Стив Роджерс (1980): 24, «Балмейн»
 Джордж Тейлфорт (1969): 24, «Кентербери-Бэнкстаун»

Попытки
 Эндрю Эттингсхаусен (1989): 5, «Иллаварра»
 Эндрю Эттингсхаусен (1994): 5, «Рэббитоуз»
 Мэт Роджерс (1995): 4, «Ньюкасл»

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбилиг-клубы Австралии
Спортивные клубы Сиднея